
Termin -{WS}- ima više značenja.

 Elastin, protein
 Samoa, -{ISO}- 3166-1 kod zemlje